Steinsiepen ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten in Nordrhein-Westfalen:

Ortsteil und Ortslage:
 Steinsiepen (Finnentrop), Ortsteil der Stadt Finnentrop, Kreis Olpe
 Steinsiepen (Dorp), Hofschaft im Stadtbezirk Burg/Höhscheid der kreisfreien Stadt Solingen

Wüstung:
 Steinsiepen (Gräfrath), Wüstung in Solingen, kreisfreie Stadt

Fließgewässer:
 Hinterste Steinsiepen, linker Zufluss der Heve nahe Hirschberger Ortslage Bache (Warstein), Kreis Soest
 Steinsiepen (Heve), linker Zufluss der Heve nahe Jagdschloss Sankt Meinolf (Wilhelmsruh), Körbecke (Möhnesee), Kreis Soest
 Steinsiepen (Hoppecke), linker Zufluss der Hoppecke nahe Brilon-Wald, Hochsauerlandkreis
 Steinsiepen (Wupper), Zufluss der Wupper
 Steinsiepenbach, rechter Zufluss des Dickelsbachs bei Krummenweg (Ratingen), Kreis Mettmann
 Steinsiepener Bach, linker Zufluss des Bertramsmühler Bach nahe Steinsiepen (Solingen), kreisfreie Stadt
 Vorderste Steinsiepen, linker Zufluss der Heve nahe Hirschberger Ortslage Bache (Warstein), Kreis Soest